Протасович — фамилия. Известные носители:
 Протасович, Виктор Александрович (1886—1966) — участник Белого движения на Юге России, полковник Дроздовской артиллерийской бригады.
 Протасович, Ян (вторая половина XVI века—не позднее 1608) — поэт Великого княжества Литовского.